Bola – antica città del Lazio
 A Bola – quotidiano sportivo portoghese
 Bola – frazione del comune italiano di Tresana
 Bola – musicista inglese